Latinidad (latinitas) hace referencia a:

Cultura clásica
Lo relativo a la lengua latina.
Lo relativo a la enseñanza del latín, especialmente su enseñanza preuniversitaria en el contexto histórico del Antiguo Régimen.
Opus Fundatum Latinitas
Baja latinidad o latín medieval.
Lo relativo a la cultura latina y su tradición cultural (cultura clásica).
Lo relativo al derecho latino (ius latii).
Edicto de Latinidad de Vespasiano

Pueblos latinos
Lo relativo a los pueblos latinos
Unión Latina
Unión Monetaria Latina

Notas